Marescot ist der Familienname von:
 Armand Samuel de Marescot (1758–1832),  französischer Ingenieuroffizier

Sonstiges:
 Marescot Point, Landspitze im Grahamland, Antarktika
 Marescot Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika